De Da Vinci Code (boek), een boek van de Amerikaanse auteur Dan Brown

Hiervan afgeleide werken:
The Da Vinci Code (film), een film uit 2006
The Da Vinci Code (album), de op cd uitgebrachte soundtrack van de film
The Da Vinci Code (computerspel), een computerspel gebaseerd op de film